Vin cuit puede referirse a:

 Vin cuit, un producto a base de jarabe concentrado de fruta, típico de Suiza; o
 Vin cuit, un vino artesanal obtenido por concentración del mosto, típico de Francia.